Batz steht für:
 Batz (Thaden), Ortsteil von Thaden in Schleswig-Holstein, Deutschland
 Île de Batz, bretonische Insel

Batz ist der Familienname folgender Personen:
 Adèle de Batz de Trenquelléon (1789–1828), französische Ordensgründerin
 Charles de Batz-Castelmore d’Artagnan († 1673), Kapitän der Musketiere
 Daniel Batz (* 1991), deutscher Fußballtorhüter
 Eugen Batz (1905–1986), deutscher Maler und Fotograf
 Hans Batz (1927–1986), deutscher Politiker
 Jean de Batz (1761–1822), französischer Königstreuer und General
 Michael Batz (* 1951), deutscher Autor, Regisseur und Lichtkünstler
 Philipp Mainländer (eigentlich Philipp Batz, 1841–1876), deutscher Dichter und Philosoph
 Richard Batz (1894–1965), deutscher Architekt und Politiker (RSF)
 Roland Batz (* 1963), deutscher Priester, Generalvikar
 Rudolf Batz (1903–1961), deutscher Jurist und SS-Führer
 Simon Batz (* um 1420–1464), deutscher Jurist, Ratssyndikus in Lübeck und Frühhumanist
 Wilhelm Batz (1916–1988), deutscher Jagdflieger im Zweiten Weltkrieg

BATZ steht für:
 British American Tobacco (Zambia), eine Aktiengesellschaft in Sambia

Siehe auch:
 Baatz
 Bats
 Baz
 Patz
 Batts

Abkürzung